Хукер има више значења:
 Округ Хукер (Небраска)
 Хукер (Оклахома)